El término Hypsipetes virescens puede referirse a:
Ixos virescens;
Iole virescens;
Ixos nicobariensis.